Abrahams Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abrahams Run (Ohio River), Fluss in Kentucky
 Abrahams Run (Little Darby Creek), Fluss in Pennsylvania